Le Connemara est une région de la côte ouest de l'Irlande qui a donné son nom à :
 le Parc national du Connemara situé dans la région ;
 le Connemara, race de poney originaire de cette région ;
 Connemara, film français réalisé par Louis Grospierre, sorti en 1990 ;
 Connemara, film français réalisé par Isild Le Besco, sorti en 2021 ;
 Les Lacs du Connemara, album de Michel Sardou ;
 Les Lacs du Connemara, chanson extraite de l'album précédemment nommé ;
 Connemara (février 2022), roman de Nicolas Mathieu, dont le titre est un hommage à la chanson de Michel Sardou.

Homonymie de titre